Jan Verheijen (gewichtheffer) (1896-1973), Nederlands gewichtheffer.
 Jan Verheyen (voetballer, 1944), Belgisch voetballer.
 Jan Verheijen (voetballer, 1954), Nederlands voetballer.
 Jan Verheyen (filmregisseur) (1963), Belgisch filmregisseur.
 Jan Verheyen (beiaardier) (1976), Belgisch beiaardier.
 Jan Verheyen (muzikant), Belgisch gitarist bij o.a. Scooter.